Darwin, családnév
 Charles Darwin (1809–1882) angol természettudós, az evolúcióelmélet egyik kidolgozója és névadója
 Darwin, Unix alapú kernel az Apple iOS és macOS operációs rendszeréhez
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Darwin, település Illinois államban
 Darwin Township, település Illinois államban
 Darwin, település Kalifornia államban
 Darwin, település Minnesota államban
 Darwin, település Ohio államban
 Darwin, település Oklahoma államban
 Darwin, település Texas államban
 Darwin, település Virginia államban
 Ausztrália
 Darwin, város az Északi terület
 Darwin, település Tasmániában
 Falkland-szigetek
 Darwin, település Kelet-Falklandon